И́горь Влади́мирович Ле́бедев (фамилия при рождении — Жирино́вский; ) — российский политический деятель.

Заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созывов (21 декабря 2011 — 12 октября 2021). Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации (18 января 2000 — 12 октября 2021).

Старший сын Владимира Жириновского (1946—2022). Родители специально изменили ему фамилию на фамилию матери, чтобы фамилия известного отца не мешала самостоятельной жизни сына. Член исполкома Российского футбольного союза с сентября 2015 года.

Находится под персональными международными санкциями 27 стран ЕС, Великобритании, Канады и других государств.

Образование и учёные степени 
Окончил Московскую государственную юридическую академию в 1996 году. Кандидат социологических наук.

Доктор исторических наук. Тема диссертации — «Эволюция идеологических основ и стратегии политических партий Российской Федерации в 1992—2003 гг.». В феврале 2013 года сообщество «Диссернет» обнаружило в докторской диссертации Лебедева значительные некорректные заимствования, в том числе с кандидатской диссертации 2005 года Корнева Михаила Олеговича.

Биография 
В 1994—1997 годах — помощник депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.

В 1997—1998 годах — специалист-эксперт аппарата фракции ЛДПР в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации.

В 1998 году — советник Министра труда и социального развития Российской Федерации.

В 1999 году избран в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации третьего созыва по федеральному списку Блока Жириновского, был руководителем фракции ЛДПР, членом Комитета по информационной политике, членом Счётной комиссии Государственной думы.

7 декабря 2003 года был избран депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации четвёртого созыва по федеральному списку избирательного объединения Либерально-демократическая партия России, был руководителем фракции ЛДПР, членом Комитета по информационной политике, членом Комиссии по вопросам практики применения избирательного законодательства Российской Федерации.

2 декабря 2007 года избран депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации пятого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Политической партией «Либерально-демократическая партия России», был руководителем фракции ЛДПР и членом Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.

4 декабря 2011 года избран депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ шестого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Политической партией «Либерально-демократическая партия России».

21 декабря 2011 года избран заместителем председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации шестого созыва, член фракции «ЛДПР», член Комитета ГД по конституционному законодательству и государственному строительству.

В сентябре 2012 года был выдвинут федерацией футбола Смоленской области кандидатом на выборах президента РФС. В первом туре набрал 9 голосов.

Возглавлял молодёжную организацию ЛДПР и Центр молодёжных инициатив. Председатель Высшего Совета ЛДПР.

В марте 2016 года Владимир Жириновский назвал Лебедева одним из возможных кандидатов в президенты России от ЛДПР на выборах 2018 года.

В сентябре 2016 года избран депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ седьмого созыва от партии ЛДПР.

В выборах в Госдуму VIII созыва в сентябре 2021 года не принимал участия. Сообщил, что приостанавливает свою политическую деятельность.

В мае 2022 года появилась информация, что в июле 2021 года Игорь Лебедев сменил ФИО на Давид Александрович Гарсия.

Международные санкции 
Включён Европейским Союзом в санкционный «» 12 сентября 2014 года как заместитель председателя Государственной Думы, проголосовавший 20 марта 2014 года за проект федерального конституционного закона «О принятии Республики Крым в состав Российской Федерации и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов федерации — Республики Крым и города федерального значения Севастополя». 19 декабря 2014 года включён в санкционный список Канады.

С 26 сентября 2022 года находится под санкциями Великобритании. С 16 марта 2022 года находится под санкциями Швейцарии. Указом президента Украины Владимира Зеленского от 21 июня 2018 находится под санкциями Украины.

Скандалы и критика 
В феврале 2013 года появилась информация журналиста Сергея Пархоменко от блогеров о том, что диссертация Лебедева «Эволюция идеологических основ и стратегии политических партий Российской Федерации в 1992—2003 гг.», защищённая в 2006 году, является плагиатом кандидатской диссертации 2005 года «Доминирующие факторы партийного строительства в современной России» Корнева Михаила Олеговича.

В феврале 2014 года Алексей Навальный опубликовал информацию о наличии у Игоря Лебедева в Дубае незадекларированного двухэтажного пентхауса площадью 442 квадратных метра с 7 туалетами. Сам Лебедев на вопрос корреспондента издания «Лента.ру» ответил: «Считаю ниже своего достоинства как-то ещё комментировать блог осужденного за мошенничество Навального».

В ноябре 2018 года, во время так называемой «региональной недели», когда депутаты едут в регионы и встречаются со своими избирателями, Лебедев уехал на отдых в Майами (США). Красочные фотографии с отдыха разместил в Facebook. В ответ на критику депутат заявил: «Майами как избирательный округ прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции» и удалил страницу в социальной сети.

В 2020 году депутат Лебедев на протяжении весенней сессии пропустил 95,35 процента голосований в Госдуме и занял первое место среди прогульщиков.

Семья 
Женат на Людмиле Николаевне Лебедевой (род. 1975), имеет сыновей-близнецов Александра и Сергея (род. 1998). Учатся в Швейцарии.

3 апреля 2018 — родился третий сын.

По информации издания Baza с августа 2016 по март 2019 года Игорь Лебедев был женат на бывшей баскетболистке Надежде Гришаевой, от которой имеет сына и дочь.

Награды 
 Орден Почёта (5 августа 2011 года) — за активное участие в законотворческой деятельности и многолетнюю добросовестную работу
 Орден Дружбы (12 июня 2013 года) — за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (25 июля 2006 года) — за активное участие в законотворческой деятельности и многолетнюю добросовестную работу
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (21 октября 2009 года) — за плодотворную законотворческую и общественную деятельность
 Благодарность Президента Российской Федерации (7 февраля 2002 года) — за плодотворную законотворческую деятельность и активное участие в разработке проекта федерального бюджета на 2002 год
 Почётная грамота Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации

Является болельщиком московского футбольного клуба «Локомотив».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Государственной думы
 Биография на сайте ЛДПР

Председатели ЛДПР
Выпускники МГЮА
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Заместители председателя Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Заместители председателя Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Владимир Жириновский
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы
Фигуранты Диссернета
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании